Yaro peut désigner :
Yaro, la commune rurale située dans le département de Bagassi au Burkina Faso
Yaro, la commune rurale située dans le département de Pô au Burkina Faso

Homonymie de localités